Morwena – imię żeńskie stworzone przez J.R.R. Tolkiena. W oryginale ma postać Morwen (sind. „czarna panna”). Noszą je następujące fikcyjne postaci:
 ze stworzonej przez Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Morwena Eledhwen – żona Húrina
 Morwena – córka Belecthora I
 Morwena z Lossarnach – królowa Rohanu
 Morwena – postać z filmu Władca Pierścieni: Dwie wieże
 Morwena – czarownica z cyklu powieści Kroniki Zaczarowanego Lasu autorstwa .
 Morwena – wodna wiedźma z cyklu powieści Kroniki Wardstone autorstwa Josepha Delaneya.